Toponímia:
 Millares  o Millars (Canal de Navarrés) , municipi del País Valencià a la comarca de la Canal de Navarrés
 Los Millares, assentament prehistòric de l'Edat del Coure (3200-2200 aC), al municipi de Santa Fe de Mondújar (província d'Almeria, Espanya)
 Biografies: 
 Agustín Millares Carlo (Las Palmas de Gran Canaria, 1893 - 1980), paleògraf, bibliògraf i acadèmic canari 
 Manuel Millares Sall o Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972), pintor i gravador 
 Selena Millares (Las Palmas de Gran Canària, 1963), escriptora i filòloga espanyola 
 Miscel·lània: Cultura de Los Millares, cultura arqueològica del III mil·lenni aC